Reality puede referirse a
Los programas televisivos de telerrealidad.
Reality, un álbum de David Bowie.
Reality, un álbum de No Children.
Reality, película italiana de 2012.